Нуреддин Ульд Али (; род. ) — алжирский футбольный тренер.

Биография 
Ульд Али никогда не играл в футбол профессионально. Долгое время он учился во французском Марселе, где ему удалось познакомиться с бывшим игроком французской сборной Франсуа Браччи. Именно он привел его в тренерскую профессию. Поработав несколько лет его ассистентом, Ульд Али вошел в тренерский штаб Палестины. В конце 2018 года он возглавил национальную команду перед стартом на Кубка Азии. На этом посту он сменил боливийского специалиста Хулио Сесара Бальдивьесо.

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные тренеры Алжира
Тренеры сборной Палестины по футболу